Фулхэм, Фулем ():
 Фулем — район Лондона, Великобритания.
 «Фулхэм» — английский футбольный клуб из западного Лондона.